Wysepka – rodzaj niewielkiej wyspy
 Wysepka we Wrzeszczu – nieformalna nazwa części gdańskiej dzielnicy Wrzeszcz
 Wysepka U Thanta – sztuczna wysepka
 Powierzchnia wyłączona z ruchu − fragment drogi, zwany wysepką

Zobacz też:
 Wysepki Langerhansa – jeden z gruczołów wydzielania wewnętrznego,